Krückl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krückl (1841–1899), deutscher Sänger, Schauspieler und Komponist 
 Maximilian Krückl (1966–2019), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor
Sebastian Krückl, (1905–1988), deutscher Radrennfahrer

Krückl ist der Name folgender Orte:
 Krückl (Gemeinde Langenlois), Ortsteil von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Krückel